Bill Musselman – allenatore di pallacanestro statunitense
 Eric Musselman – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Madeline Musselman – pallanuotista statunitense